Vinohrady mohou být:

 množné číslo slova vinohrad, označujícího pozemek, na němž se pěstuje vinná réva. Viz též viniční trať.
 1. Brno-Vinohrady – městská část Brna
 2. Vinohrady (Praha) – městská čtvrť Prahy, bývalé město Královské Vinohrady
 3. Vinohrady (Česká Třebová) – městská čtvrť České Třebové
 Vinohrady (Bratislava) – místní část Bratislavy na Slovensku
 Vinohrady (chráněný areál) – chráněný areál na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Zadní Vinohrady – místní část okresního města Chomutov
 Vinohrady nad Váhom – obec v okrese Galanta na Slovensku
 Vinohrady Karla IV. – ulice v Mělníku
 Havřické vinohrady – oblast v Uherském Brodě v místní části Havřice
 9. Vinohrady (přírodní památka) – přírodní památka spadající do území obce Velatice v okrese Brno-venkov
 Vinohrady (skupina) – funky-beatová kapela z Prahy
 Staré vinohrady – návrší v Pratecké pahorkatině

Související články 
 Vinice (rozcestník)

Externí odkazy